Biddulph peut faire référence à :

Patronyme 

 , titre de pairie britannique ;
 , titre de noblesse britannique ;
  (1887–1918), acteur ;
 , politologue ;
 John Biddulph (1840–1921), soldat, naturaliste et auteur ;
  ;
  (1932–2003), cricketer ;
  ;
 Lieutenant-General Sir Michael Biddulph (1823–1904) ;
  (1652–1718) ;
 Robert Biddulph (1835–1918) ;
  (1801–1864), politician ;
  (1975–), journaliste pour la télévision ;
  (1953–), author ;
  (1612–1683).

Toponyme 

 Biddulph, localité britannique ;
 , canton canadien en Ontario.

Autres

Notes